Mukherjee est un nom indien pouvant désigner :
Abir Mukherjee (1974-) romancier britannique d'origine indienne, auteur de roman policier. 
Hrishikesh Mukherjee (1922–2006), réalisateur indien. 
Pranab Mukherjee (1935–2020), homme politique indien. 
Prithwindra Mukherjee (1936-), ethnomusicologue et poète bengali. 
Rani Mukherjee (1978-), actrice de Bollywood d'origine bengali. 
 Sambhu Chandra Mukherjee (1939–1894), journaliste indien.
 Sandhya Mukherjee (1931-2022), chanteuse de playback et musicienne indienne.